Алекса́ндр Алекса́ндрович Можа́йский (24 марта 1863—1922) — вологодский уездный предводитель дворянства, член IV Государственной думы от Вологодской губернии.

Биография 
Из потомственных дворян. Родился 24 марта 1863 года в семье пионера русской авиации контр-адмирала Александра Федоровича Можайского и вологодской дворянки Любови Дмитриевны Кузьминой, дочери надворного советника Дмитрия Ивановича Кузьмина, живших в усадьбе Котельниково под Вологдой.

Землевладелец (344 десятины), домовладелец города Вологды.

По окончании Морского кадетского корпуса служил во флоте, вышел в отставку в чине капитана 2-го ранга.

Избирался гласным Вологодской городской думы, Вологодским уездным предводителем дворянства и председателем Вологодской губернской земской управы. Состоял почетным мировым судьей Усть-Сысольского и Вологодского уездов. В 1911—1913 годах был председателем правления Вологодского общества изучения Северного края.

В 1912 году был избран в члены Государственной думы от Вологодской губернии съездом землевладельцев. Входил во фракцию центра, был членом Прогрессивного блока. Состоял членом и докладчиком комиссии по военным и морским делам.

Умер в 1922 году в Москве. Был женат, имел троих детей.

Примечания

Источники 
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — : издание Н. Н. Ольшанского, 1913.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — : РОССПЭН, 2008.

Выпускники Морского кадетского корпуса
Капитаны 2-го ранга (Российская империя)
Вологодские уездные предводители дворянства
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Председатели Вологодской губернской земской управы